Satellitenlager steht für:
 Shuttle (Lagertechnik)
 Satellitenlager (Lagertechnik)